Kisbánya a következő településekre vonatkozhat:
 Kisbánya falu Romániában, Máramaros megyében
 Kisbánya, 1960-ban Selmecbánya határából alakult, majd 1971-ben Vihnyéhez csatolt község Szlovákiában
 Járabánya romániai, Kolozs megyében fekvő falu neve 1911-ig
 Boica romániai, Hunyad megyei bányászfalu alkalmanként használt neve